7528 Гускварна — астероїд головного поясу.
 Гускварна — місто у Швеції, у лені Йончопінґ.